

Helyek

Egyesült Királyság
Lyndon (Plymouth)
Lyndon (Rutland)
Lyndon (Solihull)

USA
 Lyndon (Illinois)
 Lyndon (Kansas)
 Lyndon (Kentucky)
 Lyndon (New York)
 Lyndon (Ohio)
 Lyndon (Vermont)
 Lyndon (Sheboygan megye, Wisconsin)
 Lyndon (Juneau megye, Wisconsin)

Intézmények
 Lyndon State College

Kapcsolódó szócikkek 
 Lynden (egyértelműsítő lap)
 Lindon (egyértelműsítő lap)
 Linden (egyértelműsítő lap)